

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Rąbczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Raszków 
 Rąbczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec